Pierre Fabre ist der Name folgender Personen:

* Pierre Fabre (Philologe) (1894–1955), Schweizer Philologe
 Pierre Fabre (Apotheker) (1926–2013), französischer Apotheker und Unternehmer
 Pierre Fabre (Schauspieler) (1933–2006), französischer Schauspieler
 Pierre-Henri Fabre (* 1981), französischer Evolutionsbiologe und Mammaloge
 Pierre-Jean Fabre (1588–1658), französischer Alchemist und Arzt